En cosmétique, le gloss est un produit proche du rouge à lèvres. Il peut être  de différentes couleurs. 
 Le gloss est l'indice de brillance d'une peinture.
 Gloss est un film de Andreï Kontchalovski (2006).

Dana Glöss (1982), une cycliste allemande.